Учи́тель — многозначный термин.

 Учитель — профессия и должность в системе начального и среднего образования.
 Учитель — наставник в какой-либо области знаний.
 «Учитель» — педагогический журнал, выходивший в Санкт-Петербурге с 1861 по 1870 год.
 «Учитель» — роман Шарлотты Бронте

Еврейская фамилия 
 Учитель, Александр Давидович (род. 1938) — советский и украинский учёный-металлург, педагог. 
 Учитель, Алексей Ефимович (род. 1951) — российский кинорежиссёр, народный артист России.
 Учитель, Ефим Юльевич (1913—1988) — советский оператор, режиссёр, народный артист СССР.
 Учитель, Константин Александрович (род. 1968) — российский историк театра, педагог, продюсер.

Фильмы 
 «Учитель» — фильм режиссёра Сергея Герасимова 1939 года, СССР.
 «Учитель» — фильм Октавио Кортасара 1978 года, Куба.

Топоним 
 Учитель — тупиковый остановочный пункт БЧ на 7 км бывшей ветки Поречье — Друскининкай
 Учитель — остановочный пункт ВСЖД на Транссибирской магистрали.

См. также 
 Преподаватель
 Ученик